Епифановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Епифановка — село в Шигонском районе Самарской области.

Украина 
 Епифановка — село в Кременском районе Луганской области.

См. также 
 Епифанов
 Новоепифановка